Оружани сукоби између Пољске (укључујући Пољско-литвански савез) и Русије (укључујући Совјетски Савез) укључују:

 Првобитно пољски грађански рат у који је, између осталих, учествовала и Русија.

 Првобитно мађарска револуција, али је спојена са пољском силом на мађарској страни против Аустрије и Русије.

 Део шире руске револуције 1905.